Cossack, codenaam voor het Antonov An-225 transportvliegtuig
 Cossack motorfietsen
 Cossack, een spookdorp in West-Australië

Zie ook
 Kozakken, een traditionele gemeenschap van mensen die leven in het zuidelijke steppegebied van Oost-Europa en Aziatisch Rusland
 Cossacks: European Wars, een computerspel gemaakt door GSC Game World